Dwie grupy skał przy Zamku w Olsztynie:
 Słoneczne Dolne
 Słoneczne Górne

Zobacz też 
Słoneczne Skały